Кра́сная Дубра́ва — название населённых пунктов в России:

 Красная Дубрава — посёлок в Павловском районе Алтайского края.
 Красная Дубрава — деревня в Тулунском районе Иркутской области.
 Красная Дубрава — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Красная Дубрава — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Красная Дубрава — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Красная Дубрава — хутор в Льговском районе Курской области.
 Красная Дубрава — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Красная Дубрава — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Красная Дубрава — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Красная Дубрава — село в Земетчинском районе Пензенской области.
 Красная Дубрава — посёлок в Советском районе Ростовской области.
 Красная Дубрава — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Красная Дубрава — село в Ставропольском районе Самарской области.

См. также 
 Красная Дуброва
 Посёлок совхоза Красная Дубрава